Koba può avere diversi significati:

Geografia 
Koba, comune del Burkina Faso
Koba, comune della prefettura di Dalaba in Guinea.
Koba, comune della prefettura di Télimélé in Guinea.
Koba, comune della prefettura di Yélékébougou in Mali.
Koba, nome originario dell'isola di Fitzroy, in Australia.

Personaggi immaginari
Koba, personaggio ricorrente della saga de Il pianeta delle scimmie.
Koba, personaggio del film Warrior.

Altri usi
Koba, nome proprio maschile georgiano.
Koba, cognome giapponese.
Koba, nome di battaglia di Stalin.